Bigard au Stade de France est une représentation du spectacle « Des animaux et des hommes » au Stade de France.

Technique 
 Spectacle enregistré au Stade de France le 
 Réalisation : Gilbert Namiand
 Musique : Jean-Félix Lalanne
 Production : JMB Productions
 Production pour JMB Productions : Dov Yadan
 Production exécutive pour JMB Productions : Bruno Acciai
 Assistante de production : Bernie Vilain
 Production exécutive captation : GLEM Productions
 Attachée de presse : Joëlle Benchimol
 Graphiste : Luc Doligez
 Assistante  recto-verso : Ory Anne
 Durée : 120 minutes

Spectacle 
Le , Jean-Marie Bigard réalise son « Himalaya » : réunir  spectateurs au Stade de France. Une grande parade de chars avec des animaux, une ambiance survoltée, une ola de 13 minutes, etc.

Voir aussi

Articles connexes 
 Jean-Marie Bigard
 Stade de France

Liens externes 
 Site Officiel de Jean-Marie Bigard

Spectacle à sketches